Een bepaald type lenzenstelsel zie Achromaat (optica).
 Een ander woord voor een lijder aan een bepaalde vorm van kleurenblindheid, zie Achromatopsie.